Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1955 były siedemnastymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, żadna z drużyn nie awansowała z drugiej ligi. Mistrzowski tytuł po raz 7-ty wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Królem strzelców ligi został Eduard Strielcow z Torpeda Moskwa, który zdobył 15 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1955 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim